

Конвей — місто, штат Арканзас
 Конвей — місто, штат Айова
 Конвей — місто, штат Массачусетс
 Конвей — місто, штат Міссурі
 Конвей — місто, штат Нью-Гемпшир
 Конвей — місто, штат Північна Кароліна
 Конвей — місто, штат Північна Дакота
 Конвей — місто, штат Пенсільванія
 Конвей — місто, штат Південна Кароліна
 Конвей — селище, штат Луїзіана
 Конвей — переписна місцевість, штат Флорида
 Конвей — переписна місцевість, штат Мічиган
 Конвей — переписна місцевість, штат Нью-Гемпшир
 Конвей — переписна місцевість, штат Вашингтон